Antonio Vilar ist der Name folgender Personen:

* António Vilar (1912–1995), portugiesischer Schauspieler
 Antônio Emidio Vilar (* 1957), brasilianischer Ordensgeistlicher, Bischof von São José do Rio Preto